День яблока () — неофициальный праздник, который ежегодно проходит в Соединённых Штатах Америки 20 февраля.

В Северной Америке этот день в большинстве кулинарных колледжей проводятся весёлые праздничные шоу и мастер классы, посвящённые приготовлению блюд, где основным ингредиентом является яблоко.

Уже традиционным атрибутом этого праздника стали всевозможные «яблочные конкурсы», такие, например, как стрельба из лука по яблокам или очистка яблока, где выигрывает тот, кто сумел срезать самую длинную кожуру с яблока (нынешний рекорд 52 метра 51 сантиметр был установлен  в Нью-Йорке в 1976 году; на очистку яблока она потратила почти 12 часов).

В США «День яблок» не является нерабочим днём (если не выпадает на выходной).

Хотя ряд сайтов рунета назвали «День яблока» «Всемирным яблочным днём», это не соответствует действительности. В некоторых других странах есть аналогичный праздник, но он отмечается в другие дни; так, в Великобритании «День яблока» ежегодно отмечается 21 октября.

См. также 
 Яблочный спас
 Всемирный день продовольствия

Примечания 

Праздники 20 февраля
Яблоки
Яблоки
Яблоки